Johann Strauss je ime dvojice austrijskih skladatelja (oca i sina), poznatih po valcerima i operetama:

 Johann Strauss stariji (1804. – 1849.)
 Johann Strauss mlađi (1825. – 1899.) (nekad u literaturi kao Johann Strauss II)